

Чернишево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Чернишево — село, Земетчинський район, Пензенська область